Lolita (term), sensueel kindvrouwtje, pubermeisje als object en subject van seksuele gevoelens en ervaringen 
 Lolita (roman), een roman van Vladimir Nabokov uit 1955 en de naam van een personage uit die roman
 Lolita (1962), een verfilming door Stanley Kubrick
 Lolita (1982), een toneelstuk van Edward Albee gebaseerd op Nabokovs roman
 Lolita (1997), een verfilming door Adrian Lyne
 Lolita (Texas), een gehucht in de Amerikaanse staat Texas
 Lolita (tijdschrift), een voormalig Nederlands pornografisch tijdschrift
 Lolita (subcultuur), een Japanse jeugdsubcultuur en modeverschijnsel

Personen 
Personen met Lolita als voornaam:
 Lolita (artiestennaam van Edith Zuser) (1931-2010), Oostenrijks schlagerzangeres
 Lolita Carbon, Filipijns zangeres en songwriter
 Lolita Chakrabarti, Brits actrice
 Lolita Davidovich (1961), Canadees actrice

Muziek 
 "Lolita Lolo", een single van de Jamaicaans-Britse zanger James Lloyd
 "Moi... Lolita", een single van de Franse zangeres Alizée Jacotey
 "Lolita", een single van The Veronicas.
 “Lolita”, een single van de Amerikaanse zangeres Lana Del Rey